

События 

 Февраль — взятие мамлюкским султаном Египта Бейбарсом тамплиерского замка Сафита (Кастель Блан).
 21 февраля — 8 апреля — осада и взятие Бейбарсом замка госпитальеров Крак-де-Шевалье .
 9 мая — английский принц Эдуард (будущий король Эдуард I) высаживается в Акре, чтобы организовать военные операции против мусульман.
 2 июля — заключён первый Прессбургский мир между чешским королём Пржемыслом Оттокаром II и венгерским королём Иштваном V.
 4 июля — Бейбарс берёт Монфор, главную твердыню Тевтонского ордена в Палестине.
 15 августа — Филипп III коронован на французский престол в Реймсском соборе.
 1 сентября — кардинал Теобальд Висконти становится папой Григорием X.
 Осень — папа римский Григорий X направляет к великому хану Монголии послов — венецианцев Поло (Никколо, Маффео и Марко), Николая Виченцского и Гильома Триполийского.
 Бейбарс занимает практически всю территорию графства Триполи и безуспешно осаждает Триполи.
 Присоединение к королевскому домену Франции запада Тулузского графства (после смерти бездетного Альфонса де Пуатье), полное присоединение Оверни и начало присоединения Гиени.
 Хубилай объявляет свои владения империей Юань (1271—1294), официальное начало правления династии Юань в северном Китае. Резиденция великого хана монголов перенесена в Северный Китай, в Ханбалык.

 Хубилай издаёт «Положение о сельскохозяйственных общинах».
 Насир ад-Дин ат-Туси заканчивает работу над астрономическими таблицами, названными «Илхановский Зидж» (аз-Зидж ал-Илхани).
 В Уэльсе достроен замок Кайрфилли.
 Во время правления князя Даниила Александровича Москва стала центром самостоятельного княжества.

Правители 
 Даниил Александрович (1271—1303).
 Папская область — Григорий X (1271—1276).
 Чагатайский улус — Негюбей.
 Юань (династия) — Хубилай (1271—1294)

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1271 году
 8 сентября — Карл Мартелл (Анжуйский), титулярный король Венгрии.
 17 сентября — Вацлав II, король Богемии.
 Газан, ильхан Ирана (1295—1304).
 Михаил Ярославич, князь тверской.
 Рудольф II (герцог Австрии).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1271 году
 Август — Борак-хан, правитель Чагатайского улуса.
 Киракос Гандзакеци, армянский историк.

См. также

Примечания